«Маккаби» Герцлия — израильский футбольный клуб из Герцлии. Клуб основан в 1932 году, домашние матчи проводит на «Муниципальном стадионе Герцлии», вмещающем 8 100 зрителей. В настоящий момент клуб играет в «Лиге Леумит», втором по силе дивизионе Израиля. В 90-х годах 20-го века за «Маккаби Герцлия» выступало большое количество футболистов с постсоветского пространства.

История выступлений

Достижения 
 Финалист Кубка Израиля (1): 2005.
 Обладатель Кубка израильской лиги (Кубка Тото) (1): 2007.

Известные игроки 

  Эмиль Кительман
  Исмет Муниши
  Гамлет Мхитарян
  Геннадий Лесун
  Шай Маймон
  Алайн Масуди
  Альвидас Концявичюс
  Вячеслав Сукристов
  Василий Иванов
  Валерий Клеймёнов
  Владимир Нидергаус
  Александр Полукаров
  Игорь Шквырин
  Александр Гайдаш
  Олег Надуда
  Толят Шейхаметов

Известные тренеры 

  Реувен Атар
  Даниэль Брайловский
  Йешуа Фейгенбаум
  Андрей Баль

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Израиля